Заковряшин — русская фамилия. Известные носители:

 Заковряшин, Александр Георгиевич (1899—1945) — советский художник-график.
 Заковряшин, Ефим Степанович (1918—1998) — полный кавалер ордена Славы.